CXR steht für:

 Flughafen Cam Ranh in Vietnam als IATA-Code
 Weihnachtsinsel (Australien), der NATO-Ländercode für die zu Australien gehörende Insel im Indischen Ozean

CXR